Břemeno může být:
 Věcné břemeno
 Dvojí břemeno
 Břemeno – vrchol na Šumavě (1157 m n. m.) 
 Čertovo břemeno – více významů
 Obecná figura nebo symbol na vlajce, viz Vexilologické názvosloví
 nějaký předmět nebo závaží

Externí odkazy